Ferhadija džamija u Banjoj Luci, džamija u Banjoj Luci
 Ferhadija (Sarajevo), džamija u Sarajevu
 Ulica Ferhadija (Sarajevo), ulica u Sarajevu